Osoby o tym nazwisku:
 Kirsten Wenzel – niemiecka wioślarka, olimpijka
 Paul Wenzel – niemiecki wojskowy, as lotnictwa 
 Tanja Wenzel – niemiecka aktorka